Desfado (Il fado (destino) degli opposti) è una canzone portoghese di Ana Moura, composta da Pedro da Silva Martins.

La canzone, che accomuna diversi stili (tra cui il tradizionale fado e il folk), ha vinto il Festival

Tema 
Il fado degli opposti, dove fado significa destino, ci parla delle decisioni che devono essere prese lungo tutta la vita e dell'indecisione di prenderle.

Brani musicali di artisti portoghesi

Brani musicali al numero uno in Portogallo